Ел Траилеро има више значења:

 Ел Траилеро, Пенсион (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Траилеро (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Траилеро (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Траилеро, Рестауранте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Траилеро, Рестауранте (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику